Brizochloa V.Jirásek & Chrtek, 1967 è un genere di piante spermatofita monocotiledone appartenente alla famiglia Poaceae (ex. Graminacee). È anche l'unico genere della sottotribù  Brizochloinae Röser & Tkach, 2019.

Etimologia
Il nome del genere deriva dal genere Briza che a sua volta deriva dal greco antico "βρίζειν, brizein" (= dormire, annuire), e fa riferimento alle spighette dondolanti che sono portate su lunghi gambi.

Il nome scientifico del genere è stato definito dai botanici contemporanei Václav Jirásek (1906-1991) e Jindrich Chrtek (1930-2008) nella pubblicazione "Novitates Botanicae et Delectus Seminum Horti Botanici Universitatis Carolinae Pragensis. Prague" (Novit. Bot. Delect. Seminum Horti Bot. Univ. Carol. Prag. 1966, 40) del 1967. Il nome scientifico della sottotribù è stato definito dai botanici contemporanei Martin Röser e Natalia Tkach nella pubblicazione "Phylogeny, morphology and the role of hybridization as driving force of evolution in grass tribes Aveneae and Poeae (Poaceae)" del 2019.

Descrizione

 Il portamento delle specie di questo gruppo in genere è cespuglioso con forme biologiche tipo terofita cespitosa (T caesp) e cicli biologici annuali. I culmi, solitari e alti al massimo 50 cm, sono cavi a sezione più o meno rotonda. In queste piante non sono presenti i micropeli.
 Le foglie lungo il culmo sono disposte in modo alterno, sono distiche e si originano dai vari nodi. Sono composte da una guaina, una ligula e una lamina. Le venature sono parallelinervie. Non sono presenti i pseudopiccioli e, nell'epidermide delle foglia, le papille.
 Guaina: la guaina è abbracciante il fusto e in genere è priva di auricole.
 Ligula: la ligula è membranosa e a volte è cigliata. 
 Lamina: la lamina ha delle forme generalmente lineari, conduplicate o convolute; la consistenza è flaccida e la superficie e i margini sono scabri. Dimensione della lamina: larghezza 1 - 3 mm; lunghezza 3 - 15 cm.

 Infiorescenza principale (sinfiorescenza o semplicemente spiga): le infiorescenze, con forme da lineari a lanceolate, composte da alcune spighette hanno la forma di una pannocchia aperta. Le spighette sono peduncolate e ascendenti. La fillotassi dell'inflorescenza inizialmente è a due livelli, anche se le successive ramificazioni la fa apparire a spirale. Dimensione della pannocchia: larghezza 0,5 – 1 cm; lunghezza 2 – 10 cm. Lunghezza dei pedicelli delle spighette: 1 – 6 mm.
 Infiorescenza secondaria (o spighetta): le spighette sottese da due brattee distiche e strettamente sovrapposte chiamate glume (inferiore e superiore), sono formate da 5 - 7 fiori. Possono essere presenti dei fiori sterili; in questo caso sono in posizione distale rispetto a quelli fertili. Alla base di ogni fiore sono presenti due brattee: la palea e il lemma. La disarticolazione avviene con la rottura della rachilla sotto ogni fiore fertile. Gli internodi della rachilla sono nascosti dai lemmi. La forma delle spighette è ovata e compresse lateralmente con apice ottuso. Dimensione delle spighette: larghezza 3 – 4 mm; lunghezza 4 – 5 mm.
 Glume: le glume sono persistenti più o meno simili e più corte della spighetta; le forme sono orbicolari con apici ottusi; la consistenza è membranosa; le venature sono 3 - 5. Lunghezza delle glume: 2,5 - 3 mm.
 Palea: la palea, con forme oblunghe, è un profillo con due venature; può essere cigliata e alata.
 Lemma: il lemma, con forme orbicolari e leggermente carenato, è membranoso; la superficie è glabra. Lunghezza del lemma: 2,5 - 3 mm.

 I fiori fertili sono attinomorfi formati da 3 verticilli: perianzio ridotto, androceo  e gineceo.

 Formula fiorale. Per la famiglia di queste piante viene indicata la seguente formula fiorale:
 *, P 2, A (1-)3(-6), G (2–3) supero, cariosside.

 Il perianzio è ridotto e formato da due lodicule, delle squame traslucide, poco visibili (forse relitto di un verticillo di 3 sepali). Le lodicule sono membranose e non vascolarizzate.

 L'androceo è composto da 3 stami ognuno con un breve filamento libero, una antera sagittata e due teche. Le antere sono basifisse con deiscenza laterale. Il polline è monoporato.

 Il gineceo è composto da 3-(2) carpelli connati formanti un ovario supero. L'ovario, glabro, ha un solo loculo con un solo ovulo subapicale (o quasi basale). L'ovulo è anfitropo e semianatropo e tenuinucellato o crassinucellato. Lo stilo, breve, è unico con due stigmi papillosi e distinti.

 I frutti sono del tipo cariosside, ossia sono dei piccoli chicchi indeiscenti, con forme ovoidali, nei quali il pericarpo è formato da una sottile parete che circonda il singolo seme. In particolare il pericarpo è fuso al seme ed è aderente. L'endocarpo non è indurito e l'ilo è puntiforme. L'embrione è piccolo e provvisto di epiblasto ha un solo cotiledone altamente modificato (scutello senza fessura) in posizione laterale. I margini embrionali della foglia non si sovrappongono.

Riproduzione
Come gran parte delle Poaceae, le specie di questo genere si riproducono per impollinazione anemogama. Gli stigmi più o meno piumosi sono una caratteristica importante per catturare meglio il polline aereo. La dispersione dei semi avviene inizialmente a opera del vento (dispersione anemocora) e una volta giunti a terra grazie all'azione di insetti come le formiche (mirmecoria).

Distribuzione e habitat
La distribuzione delle specie di questo genere è relativa alle regioni dell'Eurasia temperata orientale, dell'Asia temperata e del Caucaso.

Tassonomia
La famiglia di appartenenza di questo genere (Poaceae) comprende circa 650 generi e  specie (secondo altri Autori 670 generi e ). Con una distribuzione cosmopolita è una delle famiglie più numerose e più importanti del gruppo delle monocotiledoni e di grande interesse economico: tre quarti delle terre coltivate del mondo produce cereali (più del 50% delle calorie umane proviene dalle graminacee). La famiglia è suddivisa in 11 sottofamiglie, la sottotribù Brizochloinae è posizionata all'interno della sottofamiglia Pooideae.

Filogenesi 
La sottotribù Brizochloinae, più precisamente, è descritta all'interno della tribù Poeae R.Br., 1814 (quest'ultima è compresa nella supertribù Poodae L. Liu, 1980). La tribù Poeae (formata da diverse sottotribù suddivise in alcune supersottotribù) è l'ultimo nodo della sottofamiglia Pooideae ad essersi evoluto (gli altri precedenti sono la tribù Brachyelytreae, e le supertribù Nardodae, Melicodae, Stipodae e Triticodae).

La sottotribù Brizochloinae nell'attuale circoscrizione appartiene al gruppo con le sequenze dei plastidi di tipo "Poeae" (definito "Poeae chloroplast groups 2 ") ed è circoscritta nella supersottotribù Poodinae Soreng & L.J. Gillespie, 2017 (chiamata anche PAM clade). La supersottotribù Poodinae comprendente alcune sottotribù (Poinae, Miliinae, Phleinae e Avenulinae) e il gruppo denominato "ABCV clade" comprendente (in posizione politomica) le sottotribù Beckmanniinae, Cinninae, Alopecurinae, Ventenatinae e altri cladi minori tra i quali è compreso il genere di questa voce. Ulteriori studi sono necessari per avere informazioni più dettagliate e precise in quanto la struttura sopra descritta non è l'unica che emerge dalle analisi filogenetiche attuali.

Le specie di questo gruppo solo recentemente sono state separate dal genere Briza. Da quest'ultimo genere differiscono per i pedicelli delle spighette con portamento verticale, le rachille leggermente scabre e lemmi la cui forma non è cordata.

Elenco delle specie
Il genere Brizochloa attualmente è composto da 2 specie:
 Brizochloa humilis (M.Bieb.) Chrtek & Hadac, 1969 - Distribuzione euromediterranea: Grecia, Transcaucasia, Anatolia e Siria.
 Brizochloa spicata V.Jirásek & Chrtek, 1967

Nota: il genere di questa voce solo di recente (2019) è stato riconfermato insieme alla sottotribù Brizochloinae nella tassonomia delle Poaceae per cui diverse checklist circoscrivono ancora queste due specie nel genere Briza.

Note

Bibliografia

Altri progetti 

Pooideae